Färsna kan avse:

Färsna gård – en gård och tidigare by i Norrtälje kommun
Norrtälje, Färsna – en stadsdel i Norrtälje som håller på att bebyggas